het Palais de Chaillot
het metrostation Trocadéro